Jacques François Dugommier – generale canadese
Dugommier – stazione della metropolitana di Parigi